Ein Nationales Technikmuseum gibt es in:

 Prag, siehe Technisches Nationalmuseum in Prag
 Warschau, siehe Nationales Technikmuseum in Warschau